Programmforschung ist ein Begriff, der in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht wird:

 Programmforschung (Weiterbildungsforschung)
 Programmforschung (Fernsehen), Teil der Medienwissenschaft
 Programmforschung (Forschungspolitik), kurz für die „Programmorientierte Förderung“ in außeruniversitären Forschungsorganisationen